Смоле́нская пло́щадь (Смоле́нская Торго́вая пло́щадь) — площадь в районе Арбат Москвы, расположена между Смоленской-Сенной площадью, улицами Арбат, Смоленская и Новинским бульваром. Границей Смоленской площади и Новинского бульвара по нечётной стороне является Проточный переулок, по чётной стороне — Композиторская улица.

История 

В XVI веке на месте современной улицы проходил крепостной Земляной вал с Арбатскими воротами, которые имели второе название — Смоленские. Уже в начале XVII века вдоль вала располагались многочисленные торговые ряды и кузницы, а для охраны ворот стояла стрелецкая слобода. Рынок получил развитие после эпидемии чумы 1771 года.
Позже, однако, эту фразу критиковал Пётр Васильевич Сытин, который писал:

В начале XVIII века слободу снесли, а свободное место застроили домами, однако уже в 1736 году они сгорели в очередном московском пожаре. Позднее на территории вновь возвели преимущественно деревянные строения. Земляной вал был частично срыт в 1775-м, на нём располагались два казённых питейных дома и лавки купца Алексеева. Вал замыкался у Арбата двором с каменными лавками. Через три года на месте этого двора купец Макаров построил четыре каменных корпуса с 30 мясными и рыбными рядами, около которых располагались товары купца Гущина. Двор на углу площади принадлежал московскому купцу Троилину и доходил до переулка на Арбате. В 1820 году Земляной вал полностью снесли, а на расчищенном пространстве образовалась площадь, названная Смоленской, но из-за того, что территорию освоили в основном купцы, чаще её называли Смоленским рынком. Он упоминается в произведении Михаила Булгакова «Таракан»:
Эти знаменитые сапоги находились под мышкой у Василия Рогова.
А сам Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, у выхода со Смоленского рынка.
На площади располагались не только лавки со съестными припасами, но и велась торговля старыми вещами. В «Истории московских улиц» говорится:  XIX века здесь по воскресениям можно было видеть торговок, увешанных мехами, различными лоскутами материи, с изношенной дамской, а иногда и мужской шляпой на голове".

В 1875 году по решению Городской думы на площади был построен двухэтаэжный каменный корпус для продажи продуктов. Однако весь рынок в здании разместиться не смог, а все дома вокруг него имели множество мелких лавок, трактиров и пивных.

В 1906 году по проекту архитектора Владимира Шервуда возвели доходный дом наследников Егора Орлова, который выходил фасадом на площадь.  Смоленский рынок стал одним из бастионов войск, верных Временному правительству, которые вели обстрел Кудринской площади. Их центральным укреплением была 5-я школа прапорщиков. 2 ноября площадь заняли рабочие отряды. После окончания революции среди торговых рядов появился особый «французский ряд», на котором торговали бывшие дворяне.

Площадь реконструировали в 1920-х годах. Рынок и дома дореволюционной постройки ликвидировали. На их месте в 1928-м по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского возвели пятиэтажный жилой дом для кооператива «Московское объединение». Однако уже в начале 1930-х годов дом был перестроен архитектором Владимиром Маятом: он надстроил 6-й этаж, поднял высоту башни на всю высоту прежнего аттика и придал ей гранёный характер. По торцам пилонов и над входным вестибюлем были высечены крупные рубленые надписи «Универмаг Торгсин». В 1936 году Торгсин упразднили, и гастроном стал называться Смоленским. В 1935-м в центре площади построили наземный павильон одноимённой станции метро, который вскоре разобрали, другой павильон возвели в 1953 году за универмагом. В 1952-м на границе со Смоленской-Сенной площадью возвели здание Министерств иностранных дел и внешней торговли СССР. Из-за того, что площадь расположена на участке Садового кольца, во время октябрьского путча 1993 года она стала важным местом для людей. Им удалось перекрыть движение по кольцу, а после соорудить баррикады, но превосходящим силам милиции удалось освободить площадь.

В настоящее время Смоленская площадь представляет собой широкую автомобильную магистраль со зданиями по обе стороны от неё. В 2006 году столичные власти объявили о планах построить на площади торгово-развлекательный комплекс с фонтаном и прилегающим сквером, но проект не реализовали — к моменту срока сдачи подрядчик не приступил к работе. В 2016-м в рамках программы благоустройства «Моя улица» на площади расширили тротуары, сделав мощение из белого гранита, а также озеленили территорию. В 2019-м на месте нежилого здания 1917 года постройки на Смоленской площади планируется возведение гостиницы.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне
 Доходный дом наследников Егора Орлова (Смоленская площадь, дом № 1/4). Построен в 1906 году по проекту архитектора Владимира Шервуда. Рельефный декор дома изображает виноградные лозы и гуляющих между ними павлинов. Не сохранились венчавшие дом скульптуры и рельефные украшения балконов.
 Торгово-культурный центр «Смоленский пассаж» (Смоленская площадь, дом № 3). Возведён в 1998 году, руководитель проекта — архитектор Виталий Соколов.
 Жилой дом НКВД (Смоленская площадь, дом № 11—13/21). Проект архитектора Ивана Жолтовского 1940 года, построен в 1956-м. В мае-ноябре 2022 года дом капитально отремонтирован. Среди известных жильцов дома футболист Всеволод Блинков. На 2018 год в здании располагается Центральная библиотека № 36 имени Добролюбова
 
По чётной стороне
 Дом с гастрономом «Смоленский» (Смоленская площадь, дом № 2/54, угол Арбата). Построен в 1928 году, архитекторы — Владимир Маят совместно с Вячеславом Олтаржевским.
 Купеческое владение с лавками (Смоленская площадь, дом № 6/13). Правая часть здания построена в конце XVIII века, левая — в первой трети и второй половине XIX века.
 Жилой дом с лавками Золотарёвой — Финогеновых (Смоленская площадь, дом № 8/12/1, стр. 1). Построен между 1817 и 1832 годами.

Общественный транспорт 
 Станции метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская) и «Смоленская» (Филёвская).
 Автобусы: Б, 220, 239, 379, с910.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площади Москвы
Арбат
Улицы по алфавиту
Улицы Москвы
Площади, названные в честь городов
Улицы Москвы, названные в честь городов